Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Mary Joe Fernández e Helena Suková che hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Marianne Werdel 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Mary Joe Fernández /  Helena Suková (campionesse)
 Elna Reinach /  Elizabeth Smylie (semifinali)

 Debbie Graham /  Brenda Schultz (primo turno)
 Linda Wild /  Nicole Bradtke (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1993